Leshan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Leshan Shi, prefektur, Sichuan, 
 Leshan, ort, Sichuan,

Kosovo 

 Leshan (ort i Kosovo),